Maurice Barlier (1905-1941), résistant français ;
 François Barlier (1933-), astronome français ;
 Alexia Barlier (1982-), actrice française ;
 Jean-Baptiste Barlier (1780-1865), homme politique français.